И́горь Никола́евич Железо́вский (; 1 июня 1963, Орша, Витебская область, Белорусская ССР, СССР — 12 июня 2021, Минск, Белоруссия) — советский и белорусский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР (1985). Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь (1994). 5 раз признавался лучшим спортсменом года Белоруссии по итогам опроса спортивных журналистов (1985, 1986, 1989, 1991, 1993).

Биография 
Один из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров в 1980-90-х гг. Неоднократный рекордсмен мира (в 1983-89) на дистанции 1000 и 1500 м и в спринтерском многоборье. Серебряный (1994) и бронзовый (1988) призёр зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 м, шестикратный чемпион мира по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989, 1991—1993), пятикратный чемпион СССР по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989-91), многократный чемпион страны (в 1984-91) на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Одержал 30 побед на этапах Кубка мира (1985—1993). Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м (в 1991—1993). Тренер — В. И. Кащей.

Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000 и 1500 м, а также в спринтерском многоборье.

Окончил Белорусский институт физической культуры (1984). С 1995 года на административной работе: президент Белорусского союза конькобежцев (1996—2005), член НОК Беларуси, президент Паралимпийского комитета Беларуси (1996—2001).

Умер 12 июня 2021 года. Причина смерти не названа. Похоронен на Северном кладбище Минска.

Результаты в Кубке мира 
В общем зачёте Кубка мира занимал следующие места:

Победы на этапах Кубка мира (30)

Игорь Железовский на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Игорь Железовский — профиль на сайте ISU
 
 Игорь Железовский — профиль на сайте SpeedskatingNews.info
 Биография Игоря Железовского

Выпускники вузов Белоруссии
Конькобежцы СССР
Конькобежцы Белоруссии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье
Чемпионы СССР по конькобежному спорту
Заслуженные работники физической культуры и спорта Республики Беларусь